Medlov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Medlov (okres Brno-venkov)
 Medlov (okres Olomouc)